— город в Японии, находящийся в префектуре Осака.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Осака региона Кинки. С ним граничат города Яо, Фудзиидера, Хабикино, Касиба и посёлки Одзи, Санго.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается плосковеточник, цветком — рододендрон.

Города-побратимы 
  Гроссето
  Синьсян

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Осака